Bolz steht für:
 Bolz (Mustin), Ortsteil von Mustin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 eine deutsch-welsche Mischsprache, die während Jahrhunderten vor allem in der Freiburger Unterstadt gesprochen wurde

Personen:
 Ben Bolz (* 1967), deutscher Journalist (NDR)
 Daphné Bolz (* 1978), deutsch-französische Sporthistorikerin
 Dietlind Grabe-Bolz (* 1957), hessische Lokalpolitikerin (SPD); Oberbürgermeisterin der Stadt Gießen
 Edgar Bolz (1865–1936), österreichischer Schauspieler
 Erich Bolz (* 1912), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Eugen Bolz (1881–1945), deutscher Politiker (Zentrum) und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Hanns Bolz (1885–1918), deutscher Maler, Bildhauer und Illustrator des Expressionismus und des Kubo-Futurismus
 Hans Bolz (* 1937), deutscher Karnevalist
 Hans-Stefan Bolz (* 1973), deutscher Kunsthistoriker
 Horst-Dieter Bolz (1936–2021), deutscher Trompeter und Hochschullehrer
 Ingeborg Bolz (1921–2001), deutsche Ethnologin und Kustodin
 Joseph Bolz (* 1984), deutscher Schauspieler
 Lothar Bolz (1903–1986), deutscher Politiker (KPD, NDPD)
 Norbert Bolz (* 1953), deutscher Medienwissenschaftler
 Oscar Bolz (1879–1935), deutscher Zahnarzt und Kammersänger
 Otto Bolz (1884–1964), deutscher Schriftsteller 
 Richard Bolz (* 1947), General der Bundeswehr
 Walter Bolz (1906–1953), deutscher Filmproduzent
 Walther Bolz (1901–1970), deutscher Veterinärchirurg

Siehe auch:
 Boltz